Мо́льная до́ля вещества — способ выражения концентрации, отношение количества вещества к общему количеству всех веществ, содержащихся в смеси:

 

 где
  — мольная доля вещества A в смеси;
  — количество вещества A, содержащееся в смеси (измеряется в молях);
  — сумма количества вещества всех компонентов раствора (измеряется в молях).

Обозначение 
В химической литературе мольная доля по рекомендации ИЮПАК обычно обозначается строчной латинской буквой  (икс) или, для газовых смесей,  (игрек). Но в литературе часто используют и другие обозначения — например,  (икс большое),  (хи),  (эн) и другие. Причём при использовании  для обозначения мольной доли иногда возникает путаница, так как также буквой  обозначают другой вид концентрации — нормальную концентрацию (нормальность). В школьном курсе химии для обозначения обычно используется маленькая греческая буква  (хи).

Примечания

См. также 
 Количество вещества
 Концентрация растворов
 Раствор

Литература 
 Глинка Н. Л. § 7.2 Растворы // Общая химия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А. И. Ермакова. — 30-е изд., испр. — М.: Интеграл-Пресс, 2006. С. 218. ISBN 5-89602-017-1.

Ссылки 
 «Amount fraction, x (y for gaseous mixtures)» from «Gold Book», IUPAC

Растворы
Количество вещества
Безразмерные параметры
Безразмерные величины в химии
Доли